Райт-Філліпс () — англійське прізвище.

Відомі носії:

 Бредлі Райт-Філліпс (1985) — англійський футболіст, брат Шона
 Шон Райт-Філліпс (1981) — англійський футболіст